Усть-Ко́йсуг — хутор в Азовском районе Ростовской области, входит в Обильненское сельское поселение.

География 
Хутор расположен на левом берегу реки Дон при впадении в неё реки Койсуг, в тридцати километрах от Ростова-на-Дону.

Улицы 
 пер. Проездной,
 пер. Центральный,
 ул. Береговая,
 ул. Луговая,
 ул. Степная,
 ул. Цветочная.

История 
В 1918 году Усть-Койсуг значился как «казачий населённый пункт Всевеликого войска Донского» и был приписан к казачьей станице Елизаветинской.

Усть-Койсуг — типичный казачий хутор, каких в Ростовской области сотни. Хутор в настоящее время газифицирован. Три сотни жителей, которые делятся на два слоя: зажиточные горожане, имеющие тут загородные дома, и пенсионеры, живущие тут с рождения.

Население

Инфраструктура 
Главной достопримечательностью Усть-Койсуга является Кулешовское рыбоводное хозяйство, о котором знают все ростовские рыбаки.

В Усть-Койсуге расположен отель «Олд Хаус». Имеется магазин, школы нет. В конце 2011 года открыт новый фельдшерско-акушерский пункт модульного типа.

Примечания

Ссылки 
 Шале в степи

Населённые пункты Азовского района